Orlau war ein deutscher Ortsname:

 Orlau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Orłowo (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Orlau, Kreis Teschen, Oberschlesien, seit 1945: Orlová im Okres Karviná, Moravkoslezský Kraj, Tschechien